Leyland Titan – autobus piętrowy produkowany w latach 1927-1969
 Leyland Titan – autobus piętrowy produkowany w latach 1977-1984